Das Damendoppel der  US Open 1976 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Virginia Wade. Das Finale bestritten Linky Boshoff und Ilana Kloss gegen Olga Morosowa und Virginia Wade, das Boshoff und Kloss in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1976